772 може да се отнася за:

 772 година от новата ера
 772 година преди новата ера
 772, число
 772 Танете, астероид
 NGC 772, галактика